Macík může znamenat:

příjmení osob
 Matúš Macík (* 1993) – slovenský fotbalista
 Milan Macík (* 1980) – český fotbalista
 Martin Macík (* 1989) – český závodník Rallye Dakar v kategorii kamiónů

jiný význam
 domácká podoba jmen Marcel či Marcela, řidčeji i Martin nebo Martina

Podobná příjmení 
 Macák
 Macek
 Mačák
 Maček

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení